Бледная берегову́шка () — вид перелётных воробьиных птиц из семейства ласточковых (Hirundinidae). Очень похожа на близкий вид того же рода — береговушку.

Описание 
Окраской и внешним видом очень похожа на береговушку, но светлее, с неясной, расплывчатой перевязью на груди. Масса птиц составляет 9—16 г.

Распространение 
Центральная и Восточная Азия, азиатская часть России, Казахстан, республики Средней Азии.

Места обитания 
Обитает вдоль обрывистых песчаных берегов рек, у песчаных или щебёночных карьеров. Во время зимней миграции также держится недалеко от воды.

Примечания

Ссылки 
 Записи голоса бледных береговушек .
 Видео и фото бледных береговушек .

Береговые ласточки
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1893 году